Kavan ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kavan (1901–1968; geboren als Helen Emily Woods), britische Schriftstellerin
 František Kaván (1866–1941), tschechischer Maler
 Jan Kavan (* 1946), tschechischer sozialdemokratischer Politiker der ČSSD und Diplomat
 Jiří Kavan (1943–2010), tschechischer Handballspieler
 Vladislav Kavan (1924–2003), tschechischer Maler

Kavan ist ferner der bretonische Name des Ortes Chavagne.